Eudontomyzon är ett släkte av ryggsträngsdjur. Eudontomyzon ingår i familjen nejonögon. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejonögon
Eudontomyzon